

Personnalités 

 Camille Camet (1850-1917), canut lyonnais ;
 Carmelo Camet (1904-2007), escrimeur argentin ;
  (1876-1931), escrimeur argentin ;
 Jean-Philippe-Gabriel Camet de La Bonnardière (1769-1842), homme politique français, député ;
  (1927-2013), ingénieur et homme politique péruvien, ministre ;
  (née en 1992), joueuse péruvienne de volley-ball.

Lieux et monuments 
 , localité de la province de Buenos Aires, en Argentine ;
 Menhir du Pré de Camet, menhir à Plouvara dans le département des Côtes-d'Armor, en France.